La liste des cours d’eau de Serbie (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ), présente les principales rivières et les principaux ruisseaux de Serbie, qu’ils coulent intégralement ou partiellement dans le pays ou qu’ils en constituent une des frontières.

Longueur 
Les longueurs communiquées dans le tableau sont les longueurs totales des cours d’eau et pas seulement celles de la partie serbe. Les cours d’eau de plus de  sont énumérés dans le tableau . 

Certains cours d’eau, historiquement désignés sous des noms différents, sont déjà inclus dans la longueur d’autres rivières. Mais il existe des cours d’eau qui apparaissent comme séparés dans la topographie ou dans la tradition. Les plus importants d’entre eux sont énumérés dans le tableau . 

Une liste incomplète de cours d’eau de moins de  de long est ajoutée en dessous des deux tables principales.

Bassins versants 
Tous les cours d’eau de Serbie appartiennent à trois bassins versants : celui de la Mer Noire, celui de la mer Adriatique et celui de la mer Égée.

Mer Noire 
Le plus vaste bassin de Serbie est celui de la mer Noire. Il couvre , soit 92 % du territoire du pays. Les principaux cours d’eau de Serbie en font partie, comme la Tisa, la Save, la Velika Morava ou la Drina. Dans son ensemble, le bassin est drainé par un seul fleuve, le Danube, qui se jette dans la Mer Noire.

Mer Adriatique 
Le bassin versant de la mer Adriatique couvre une superficie de , soit 5 % du territoire de la Serbie. Il comprend la moitié occidentale du Kosovo et il est principalement drainé par une rivière, le Drin Blanc, qui se joint au Drin Noir en Albanie pour former le Drin, qui se jette dans la mer Adriatique. Une autre partie, de plus faible étendue, est drainée par la rivière Crni Kamen-Radika, au sud de la région de Gora.

Mer Égée 
Le dernier bassin versant du pays, le moins étendu, s'étend sur , soit 3 % du territoire de la Serbie. Il est situé au Sud du pays, près des frontières avec la Macédoine du Nord et la Bulgarie. 
Ce bassin est drainé par trois rivières : le Lepenac, la Pčinja et la Dragovištica. Les deux premières se jettent dans le Vardar, en Macédoine, et la troisième se jette dans la Strouma en Bulgarie. Ces deux rivières se jettent ensuite dans la Mer Égée.

Tableau n°1

Tableau n°2

Quelques cours d’eau de moins de 50 km

Notes et références 

Serbie
cours d'eau